Стадий — единица измерения расстояний в древних системах мер многих народов, введённая впервые в Вавилоне.
 Стадий — остатки крупного ударного кратера в северо-западной части Залива Зноя на видимой стороне Луны.